Залешаны:

Белоруссия 
 Залешаны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Залешаны — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Залешаны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Залешаны — деревня в Клецком районе Минской области.

Польша 
 Залешаны  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сталёвовольский повят,  Подкарпатское воеводство.
 Залешаны — деревня в одноимённой гмине
 Залешаны — деревня в гмине Клещеле, Подляское воеводство. В 1946 году пострадала от геноцида банды Бурого.

Украина 
 Залешаны — село, входит в Трипутнянский сельский совет Дубровицкого района Ровненской области
 Залешаны — деревня в Красятичской волости Радомысльского уезда Киевской губернии. Сейчас Залишаны.